Guadalajara — cidade do México
Guadalajara de Buga — cidade da Colômbia

Espanha
Guadalaxara (Espanha) — cidade em Castela-Mancha
Guadalaxara (província)

Desambiguações de topônimos